Decorrelated Fast Cipher  – cifrario a blocchi
 Distinguished Flying Cross  – onorificenza militare britannica
 Distinguished Flying Cross  – onorificenza militare statunitense
 Dordrechtse Football Club  – società calcistica olandese